Guaporé bezeichnet:

 die Guaporé (Volk) im brasilianischen Bundesstaat Rondônia
 den Rio Guaporé, Fluss in Brasilien
 Guaporé (Rio Grande do Sul), brasilianische Gemeinde in der Serra Gaúcha